Дэвид Фонтана (1934, Мидлсекс, Великобритания — 18 октября 2010) — британский психолог и писатель.

Работал профессором психологии в университете Кардиффа и профессором трансперсональной психологии в Ливерпульском университете им. Дж. Мурса. Был членом Британского психологического общества. Читал лекции в португальских университетах в Минью и Алгарве.

Фонтана является автором 44 книг, посвящённых буддизму, медитации, снам, символам, психологии религии, христианству и другим темам.

Проявлял интерес к исследованию паранормальных явлений, в частности, медиумизма. С 1995 по 1998 год был президентом Общества психических исследований.

В 1996 году Вместе с И. Слэк (Ingrid Slack) и М. Триси (Martin Treacy) основал секцию трансперсональной психологии в Британском психологическом обществе, которую возглавлял в течение пяти лет.

Избранная библиография 
На английском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
На русском языке

Примечания

Ссылки 
 
 

Парапсихологи
Персоналии:Трансперсональная психология
Психологи Великобритании
Президенты Общества психических исследований